Річард Офорі () — англомовне африканське ім'я.

Відомі носії:

 Річард Офорі (листопад 1993) — ганський футболіст, воротар
 Річард Офорі (квітень 1993) — ганський футболіст, захисник